Jordi Sánchez i Bosch (1934-2011), Catalaans Bijbelspecialist
 Jordi Sànchez i Picanyol (1964), Catalaans activist
 Jordi Sánchez i Zaragoza (1964), Catalaans acteur en scenarioschrijver